T2, T 2  eller T-2 kan syfta på:

Terminator 2 – en film
T2 (demo) – Takidas andra demo som släpptes 2000
T2 (båt) – en svensk motortorpedbåt
T2 – en förkortning för dijodtyreonin, se tyreoideahormoner
T 2 – ett svenskt trängregemente, se Göta trängregemente
T 2 N – ett upplöst svenskt trängförband, se Göta trängregementes kompani i Nora
T 2 (flygplan) – ett svenskt militärflygplan köpt från Tyskland (Heinkel He 115)
T+2 - en term för antal dagar som en finansiell transaktion tar att bli slutförd
Sojuz T-2 –  en flygning i det sovjetiska rymdprogrammet.